Михаил Михайлович Карнаухов:
 Карнаухов, Михаил Михайлович (1867—1918) — генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Карнаухов, Михаил Михайлович (1892—1955) — советский учёный-металлург, академик АН СССР.